Hammersdorf ist der Name folgender Orte:

 Hammersdorf (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Hammersdorf (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Hammersdorf (Gemeinde Pettenbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Hammersdorf (Gemeinde Ried), Ortschaft der Gemeinde Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Hammersdorf, deutscher Name von Gușterița, Dorf im Munizipium Hermannstadt, Rumänien